Einkommensteuergesetz steht für:
 Einkommensteuergesetz (Deutschland)
 Einkommensteuergesetz 1988 (Österreich)